Mugnanesi – abitanti di Mugnano (Perugia)
Mugnanesi – abitanti di Mugnano del Cardinale
Mugnanesi – abitanti di Mugnano di Napoli